Zappino – cognome italiano
 Zappino dello Scorzone – albero monumentale
 Zappino Pico – condottiero italiano
 Massimo Zappino – ex calciatore e allenatore di calcio brasiliano naturalizzato italiano